Skała nad Źródłem – skała w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Skała nad Źródłem – skała w Dolinie Kluczwody na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej